Stachnik ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Stachnik (1894–1982), letzter Parteivorsitzender des Zentrums und Volkstagsabgeordneter in Danzig
 Sebastian Stachnik (* 1986), deutscher Fußballspieler